Dendroclathra är ett släkte av svampar. Dendroclathra ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dendroclathra